Бељајевски рејон је термин који може да се односи на:

 Бељајевски или Биљајвски рејон — рејон у Одеској области, Украјина;
 Бељајевски рејон — рејон у Оренбуршкој области, Русија;